Paraphaeoisaria är ett släkte av svampar. Paraphaeoisaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraphaeoisaria